Storp ist der Familienname folgender Personen:

 Stephanie Storp (* 1968), deutsche Leichtathletin
 Walter Storp (1910–1981), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Storb